Marian Kowalczyk (1926–2017) – polski zawodnik i trener jeździectwa
 Marian Kowalczyk (1935–2002) – polski naukowiec, profesor specjalizujący się w budowie i eksploatacji maszyn
 Marian Kowalczyk (ur. 1956) – polski duchowny rzymskokatolicki, dr hab.